Westernach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Westernach (Donau) – biflod till Donau i Baden-Württemberg, 
 Westernach (Mindel) – biflod till Mindel i Bayern,